Список стран по длине сети автомобильных дорог включает в себя автомобильные дороги с твёрдым покрытием и оформленные грунтовые, основан на данных Справочника ЦРУ по странам мира (если не указано иное).

 Протяженность дорог на душу населения

См. также 
 Автомобильный транспорт

Примечания

Ссылки 
  Rank Order — Roadways CIA World factbook 

Дорога автом
Списки:Автомобильный транспорт
Списки:Транспорт по странам